Pere Bosch i Labrús (Besalú, 1827 – Barcelona, 1894), economista, empresari i polític català
 Pere Bosch i Gimpera (Barcelona, 1891 - Mèxic, 1974), arqueòleg i historiador català
 Pere Bosch i Cuenca (Banyoles, 1966), polític i historiador català